Малин Атанасов (, родился 14 июня 1946 года) — болгарский хоккеист, игравший на позиции нападающего. Выступал за софийские клубы «Левски» и ЦСКА, а также за «Металлург» из Перника. В составе сборной Болгарии — участник Зимних Олимпийских игр 1976 года, провёл 5 матчей группового этапа и один квалификационный матч на Олимпиаде (все их Болгария проиграла). В игре против Румынии (4:9) заработал двухминутное удаление (59:45). Участник чемпионатов мира в группе B в 1976 году, в группе C в 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1982 и 1983 годах. Рекордсмен сборной по числу сыгранных встреч (143 матча).

Младший брат хоккеиста Ивана Атанасова, нападающего, также игравшего на Олимпиаде 1976 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Болгарии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Левски»
Игроки ХК ЦСКА София
Игроки ХК «Металлург» Перник
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года